Pułki artylerii noszące numer „35”:

 35 Pułk Artylerii Lekkiej (Ludowe Wojsko Polskie 1945-1946)
 35 Pułk Armat Polowych (Cesarska i Królewska Armia do 1918)
 35 Pułk Artylerii Polowej (1 Zachodniopruski) (Armia Cesarstwa Niemieckiego do 1918)
 35 Pułk Artylerii (35 DP Wehrmachtu 1936-1945)
 35 Pułk Artylerii Haubic 17 Dywizji Strzelców (2 formowania), przemianowany na 390 Pułk Artylerii Haubic (Armia Czerwona)